Соревнования в спортивной ходьбе на 20 километров у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине прошли 21 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (1:33:30) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (1:38:00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Ольга Каниськина установила новый олимпийский рекорд.

Соревнования 
Использованы следующие сокращения:

Примечания 

Спортивная ходьба на Олимпийских играх